Джонни Депп — американский актёр, продюсер и музыкант, снимавшийся во многих фильмах и телесериалах, а также появлявшийся в видеоиграх. Он дебютировал в фильме ужасов «Кошмар на улице Вязов» в 1984 году. В последующие два года Депп снялся в комедии «Частный курорт» (1985), военном фильме «Взвод» (1986) и «Жар» (1986). С 1987 по 1990 (до середины 4 сезона) он играл роль офицера Тома Хэнсона в сериале «Джамп-стрит, 21», и за это время пережил стремительный взлет как профессиональный актёр.

Фильмы

Телевидение

Компьютерные игры

Документальные фильмы

Примечания

Ссылки 

 
 

Джонни Депп
Депп, Джонни
Депп, Джонни
Депп, Джонни